|-
| (5701) Baltuck || 1929 VS || 16 октября 1929 || Флагстафф || Клайд Томбо
|-
| (5702) Морандо (Morando) || 1931 FC || 16 марта 1931 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
| (5703) Гевелий (Hevelius) || 1931 VS || 15 ноября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (5704) Шумахер (Schumacher) || 1950 DE || 17 февраля 1950 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (5705) Эрик Стеркен (Ericsterken) || 1965 UA || 21 октября 1965 || Уккел || Анри Дебеонь
|-
| (5706) Финкельштейн (Finkelstein) ||  || 23 сентября 1971 || Крым || -
|-
| (5707) Шевченко (Shevchenko) ||  || 2 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5708) Меланхолия (Melancholia) ||  || 12 октября 1977 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
| (5709) Tamyeunleung ||  || 12 октября 1977 || Нанкин || -
|-
| (5710) Силенциум (Silentium) || 1977 UP || 18 октября 1977 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
| (5711) Энеев (Eneev) ||  || 27 сентября 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5712) Функе (Funke) || 1979 SR || 25 сентября 1979 || Клеть || А. Мркос
|-
|  ||  || 21 марта 1982 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5714) Krasinsky || 1982 PR || 14 августа 1982 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5715) Крамер (Kramer) ||  || 22 сентября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5716) Pickard || 1982 UH || 17 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5717) Дамир (Damir) ||  || 20 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5718) 1983 PB || 1983 PB || 4 августа 1983 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (5719) Кризик (Krizik) || 1983 RX || 7 сентября 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5720) Галуивер (Halweaver) || 1984 FN || 29 марта 1984 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|  ||  || 18 сентября 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5722) Johnscherrer || 1986 JS || 2 мая 1986 || Паломар || INAS
|-
| (5723) Хадсон (Hudson) ||  || 6 сентября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5724) 1986 WE || 1986 WE || 22 ноября 1986 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (5725) Нёрдлинген (Nordlingen) ||  || 23 января 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5726) Рубин (Rubin) ||  || 24 января 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|  ||  || 19 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 20 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 13 октября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5730) Ёносукэ (Yonosuke) ||  || 13 октября 1988 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (5731) Зевс (Zeus) ||  || 4 ноября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5732) 1988 WC || 1988 WC || 29 ноября 1988 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (5733) 1989 AQ || 1989 AQ || 4 января 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5734) Ногути (Noguchi) ||  || 15 января 1989 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5735) Loripaul || 1989 LM || 4 июня 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5736) Sanford || 1989 LW || 6 июня 1989 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (5737) Итох (Itoh) || 1989 SK || 30 сентября 1989 || Minami-Oda || Т. Номура, К. Каваниси
|-
| (5738) Биллпикеринг (Billpickering) ||  || 27 октября 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5739) Робертбёрнс (Robertburns) ||  || 24 ноября 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5740) Тоутоми (Toutoumi) ||  || 29 ноября 1989 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (5741) Аканэмарута (Akanemaruta) || 1989 XC || 2 декабря 1989 || Симидзу || В. Какэи, М. Кидзава, Т. Урата
|-
|  ||  || 9 октября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5743) Като (Kato) || 1990 UW || 19 октября 1990 || Сусоно || М. Акияма, Т. Фурута
|-
| (5744) Ёримаса (Yorimasa) || 1990 XP || 14 декабря 1990 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (5745) 1991 AN || 1991 AN || 9 января 1991 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (5746) 1991 CK || 1991 CK || 5 февраля 1991 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
|  ||  || 10 февраля 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5748) Давебрин (Davebrin) || 1991 DX || 19 февраля 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5749) Urduja || 1991 FV || 17 марта 1991 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (5750) Кандатаи (Kandatai) ||  || 11 апреля 1991 || Китами || А. Такахаси, К. Ватанабэ
|-
| (5751) Дзао (Zao) || 1992 AC || 5 января 1992 || Сендай || М. Коисикава
|-
| (5752) 1992 CJ || 1992 CJ || 10 февраля 1992 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
| (5753) Yoshidatadahiko || 1992 EM || 4 марта 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 24 марта 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 20 июля 1992 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, А. Лопес-Гарсиа
|-
| (5756) Wassenbergh || 6034 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5757) Тиха (Ticha) || 1967 JN || 6 мая 1967 || Эль-Леонсито || Карлос Сеско,  Арнольд Клемола
|-
| (5758) Brunini ||  || 20 августа 1976 || Эль-Леонсито || M. R. Cesco
|-
| (5759) Зощенко (Zoshchenko) ||  || 22 января 1980 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5760) Mittlefehldt ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5761) Andreivanov ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5762) Wanke ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5763) 1982 MA || 1982 MA || 23 июня 1982 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
|  ||  || 10 февраля 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5765) Izett || 1986 GU || 4 апреля 1986 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|  ||  || 29 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5767) Moldun ||  || 6 сентября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5768) Pittich ||  || 4 октября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5769) Michard || 1987 PL || 6 августа 1987 || CERGA || - 
|-
| (5770) 1987 RY || 1987 RY || 12 сентября 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5771) Сомервилль (Somerville) ||  || 21 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5772) Johnlambert || 1988 LB || 15 июня 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5773) Хоппер (Hopper) || 1989 NO || 2 июля 1989 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (5774) Ratliff || 1989 NR || 2 июля 1989 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (5775) Инуяма (Inuyama) || 1989 SP || 29 сентября 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
|  ||  || 29 октября 1989 || Окутама || Ц. Хиоки, Н. Кавасато
|-
| (5777) Ханаки (Hanaki) || 1989 XF || 3 декабря 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (5778) Jurafrance ||  || 28 декабря 1989 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (5779) Schupmann ||  || 23 января 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5780) Лафонтен (Lafontaine) ||  || 2 марта 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (5781) Бархатова (Barkhatova) ||  || 24 сентября 1990 || Крым || G. R. Kastel', Журавлёва Л. В.
|-
| (5782) Akirafujiwara || 1991 AF || 7 января 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5783) Кумагая (Kumagaya) || 1991 CO || 5 февраля 1991 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (5784) Yoron || 1991 CY || 9 февраля 1991 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (5785) Фултон (Fulton) || 1991 FU || 17 марта 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5786) Талос (Talos) || 1991 RC || 3 сентября 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
|  ||  || 26 марта 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5788) 1992 NJ || 1992 NJ || 1 июля 1992 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5789) Sellin || 4018 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5790) Нагасаки (Nagasaki) || 9540 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5791) Comello || 4053 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5792) Унструт (Unstrut) || 1964 BF || 18 января 1964 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5793) Ringuelet ||  || 5 октября 1975 || Сан-Хуан || -
|-
| (5794) Ирмина (Irmina) ||  || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5795) Рощина (Roshchina) ||  || 27 сентября 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5796) Klemm ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (5797) Бивой (Bivoj) || 1980 AA || 13 января 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5798) Бёрнетт (Burnett) ||  || 13 сентября 1980 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (5799) Brewington ||  || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5800) Поллок (Pollock) ||  || 16 октября 1982 || Клеть || А. Мркос
|}